Fu un personaggio significativo per essersi opposto a Tarquinio Prisco che voleva istituire i celeres nell'ordinamento centuriato, i quali, presenti in precedenza sotto il regno di Numa Pompilio, furono eliminati dall'ordinamento.  per aggirare l'opposizione di Nevio.

Sacerdoti romani